Cryptoclidia — клада вимерлих морських мезозойських плазунів ряду Плезіозаври (Plesiosauria). До клади відносять всіх прогресивних представників з підряду Плезіозавроїди (Plesiosauroidea).

Філогенія 
Філогенетична кладограма створена згідно з аналізом Benson & Druckenmiller (2014).

Примітки 

Плезіозаври